Ало́нсо () — испанские имя и фамилия, галисийско-португальский вариант имени Альфонс.

Фамилия 
 Алонсо, Аксель — американский редактор, создатель комиксов.
 Алонсо, Алехандро (род. 1982) — аргентинский футболист.
 Алонсо, Алисия (1920—2019) — кубинская балерина, хореограф и педагог; создатель (вместе с братьями Фернандо и Альберто Алонсо) Национального балета Кубы.
 Алонсо, Армандо (род. 1984) — коста-риканский футболист.
 Алонсо, Альберто Хулио Райнери (1917—2007) — кубинский балетмейстер, младший брат Ф. Алонсо.
 Алонсо, Амадо (1896—1952) — выдающийся испанский и аргентинский филолог-испанист, литературовед.
 Алонсо, Дамасо (1898—1990) — испанский поэт, переводчик и филолог, литературный критик, педагог.
 Алонсо, Даниэлла (род. 1978) — американская актриса.
 Алонсо, Диего (род. 1975) — уругвайский футболист.
 Алонсо, Дора (1910—2001) — кубинская писательница и журналистка.
 Алонсо, Иван (род. 1979) — уругвайский футболист.
 Алонсо, Иньяки (род. 1968) — испанский футбольный тренер.
 Алонзо, Жером (род. 1972) — французский футболист.
 Алонсо, Клара (род. 1987) — испанская модель.
 Алонсо, Кристела (род. 1979) — американская актриса, стенд-ап комик, сценарист и продюсер.
 Алонсо, Лаз (род. 1974) — американский актёр.
 Алонсо, Лисандро (род. 1975) — аргентинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Алонсо, Мануэль (1895—1984) — испанский теннисист.
 Алонсо, Мариано Роке (ум. 1853) — парагвайский военный и политический деятель.
 
 
 Алонсо, Мауро (род. 1988) — бразильский футболист. 
 Алонсо, Микель (род. 1980) — испанский футболист. 
 Алонсо, Норберто (род. 1953) — аргентинский футболист.
 Алонсо, Освальдо (род. 1985) — американский, кубинский футболист. 
 Алонсо, Педро (род. 1971) — испанский актёр, писатель и художник.
 Алонсо, Пит (род. 1994) — американский бейсболист.
 Алонсо, Сальвадор (род. 1974) — аргентинский шахматист,l. 
 Алонсо, Уильям (1933—1999) — американский экономист.
 
 Алонсо, Хаби (род. 1981) — испанский футболист.
 Алонсо, Хоакин (род. 1956) — испанский футболист. 
 Алонсо, Хосе (род. 2000) — испанский футболист.
 Алонсо, Хуан (1927—1994) — испанский футболист.
 Алонсо, Хуниор (род. 1993) — парагвайский футболист.
 Алонсо, Чело (1933—2019) — кубинская актриса.

Составные фамилии 
 Алонсо Кабальеро, Северо Фернандес (1849—1925) — боливийский политический деятель, президент Боливии (1896—1899).
 Алонсо Лопес, Педро (род. 1948) — колумбийский серийный убийца.
 
 Алонсо Россель, Альвар (род. 1992) — испанский шахматист.
 Алонсо Эррера, Анхель (род. 1954) — испанский футболист и тренер.
 Бакальяо Алонсо, Юснель (род. 1988) — кубинский шахматист.

См. также 
 Алонсо Перес де Гусман Эль-Буэно (1256—1309) — испанский дворянин и крупный военачальник периода Реконкисты.
 Альфонсо